Burnaby est un patronyme d'origine britannique. Il est également utilisé comme toponyme.

Patronyme 
 Davy Burnaby, ou George Davy-Burnaby, (né le  à Buckland, Hertfordshire, en Angleterre - décédé le  à Angmerling), un interprète anglais de comédies musicales divertissantes et un acteur de films musicaux.
 William Burnaby (1710-1776), officier de la marine britannique.
 Frederick Gustavus Burnaby (1842-1885), officier et écrivain britannique

Toponyme

Géographie physique 
 Le lac Burnaby (en anglais Burnaby Lake), un lac situé à Burnaby en Colombie-Britannique au Canada.

Entités administratives

Ville 
 Burnaby, une ville de la province de la Colombie-Britannique au Canada, dans le district régional du Grand Vancouver dont elle abrite le siège.
La municipalité de Burnaby a donné son nom à plusieurs circonscriptions électorales fédérales canadiennes situées en Colombie-Britannique.

Circonscriptions électorales fédérales actuelles 
 Burnaby—Douglas, qui comprend la partie nord de la ville de Burnaby.
 Burnaby—New Westminster, qui comprend entièrement la ville de New Westminster et le sud de Burnaby.

Anciennes circonscriptions électorales fédérales 
 Burnaby, représentée de 1979 à 1988.
 Burnaby—Richmond (aussi connue sous le nom de Burnaby—Richmond—Delta), représentée de 1949 à 1979.
 Burnaby—Seymour, représentée de 1968 à 1979.
 Burnaby—Coquitlam, représentée de 1953 à 1968.
 Burnaby—Kingsway, représentée de 1988 à 1997.
 New Westminster—Burnaby, représentée de 1988 à 1997.
 Vancouver-Sud—Burnaby, représentée de 1997 à 2004.
 North Vancouver—Burnaby, représentée de 1997 à 2004.
 New Westminster—Coquitlam—Burnaby, représentée de 1997 à 2004.

Autres usages 
 Le Burnaby Lake Rugby Club, un club de rugby à XV canadien participant au Championnat du Canada de rugby à XV, situé à Burnaby dans l'agglomération de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada.

Homonymie de patronyme